Эмералд:

 Эмералд — город в восточной части австралийского штата Квинсленд.
 Эмералд — остров Канадского Арктического архипелага.
 Эмералд — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.